Pinson – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 (3445) Pinson – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce